У́лица Манаса  () — название ряда улиц населённых пунктов в честь героя киргизского национального эпоса Манаса.

 Казахстан 
 '''Улица Манаса''' — в городе Алма-Ата
 '''Улица Манаса''' — в городе Астана

 Киргизия 
 '''Улица Манаса''' — в городе Бишкек
 '''Улица Манаса''' — в селе Кызыл-Адыр
 '''Улица Манаса''' — в городе Джалал-Абад